Jurij Pančenko – allenatore di pallavolo ed ex pallavolista sovietico
 Kirill Pančenko – calciatore russo
 Viktor Pančenko – ex calciatore russo